Sault Ste. Marie (frz. für „Stromschnellen der Heiligen Maria“) ist der Name folgender Städte:

 Sault Ste. Marie (Ontario), Stadt auf der kanadischen Seite des Oberen Sees
 Sault Ste. Marie (Michigan), Stadt auf der US-amerikanischen Seite des Oberen Sees